Miejscowości o tej nazwie:
 Arenas – gmina w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Arenas – kolumbijski aktor filmowy i telewizyjny
 Frumencio Escudero Arenas – rzymskokatolicki duchowny
 Gilbert Arenas – amerykański koszykarz
 Javier Arenas – hiszpański polityk, prawnik i samorządowiec
 Reinaldo Arenas – kubański poeta, pisarz i dramaturg